Немерзь — название населённых пунктов в России:

 Немерзь — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Немерзь — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.